Laurent Boulanger ist der Name folgender Personen:

* Laurent Boulanger (Karambolagespieler) (1931–2008), belgischer Karambolagespieler und Weltmeister
 Laurent Boulanger (Regisseur) (* 1972), französischer Regisseur und Drehbuchautor